Red Bull puede referirse a:

 Red Bull, bebida energética.
 Red Bull GmbH, empresa fabricante de la bebida energética.
 Red Bull Racing, escudería de Fórmula 1.
 Red Bull Skoda Team, equipo de rallyes.
 Red Bull Theatre, teatro isabelino.
 Al equipo de fútbol RB Leipzig o a su estadio Red Bull Arena.
 Al equipo de fútbol Red Bull New York o a su estadio Red Bull Arena.
 Al equipo de fútbol Red Bull Salzburg o a su estadio Red Bull Arena.
 Al equipo de fútbol Red Bull Bragantino y Red Bull Brasil.
 Red Bull Batalla de los Gallos, competición freestyle rap.
 Red Bull Rampage, desafío ciclista.
 Red Bull Air Race World Championship, campeonato de aeronáutica.
 Red Bull Junior Team, programa de automovilismo de Red Bull.
Red Bull TV, servicio de Streaming gratuito de Red Bull. 
Red Bull Ghana, equipo de fútbol de Ghana que existió desde 2008 hasta 2014.